Валерий Зимин: Зимин, Валерий Викторович (род. 1945) — российский учёный, лауреат Государственной премии СССР.
 Зимин, Валерий Дмитриевич (1931—2014) — советский и российский писатель.
 Зимин, Валерий Дмитриевич (учёный) (род. 1941) — советский и российский физик-гидродинамик и оптик, доктор физико-математических наук.